Dramma – forma letteraria (anche sinonimo di opera teatrale)
 Dramma – moneta dell'antica Grecia
 Dramma – antica unità di misura britannica della massa
 Il dramma – rivista quindicinale italiana